Castel (fr. Sainte-Marie-du-Câtel, dgèrnésiais Lé Casté) − miasto na wyspie Guernsey, należącej do Wysp Normandzkich. Trzecie co do wielkości miasto wyspy.

Zobacz też 
 Kastel

Przypisy 

Miasta na Guernsey